

Constructie
 Steenweg (constructie), de benaming van een grote verharde weg, voornamelijk een term die in Vlaanderen gebruikt wordt

Wegen met de naam Steenweg
 Steenweg op Luik
 Steenweg (Roermond)
 Steenweg (Sittard)
 Steenweg (Utrecht)
 Steenweg (Zaltbommel)